Nsuta – miasto w Regionie Zachodnim w Ghanie
 Nsuta – miasto w Regionie Ashanti w Ghanie